Râul Groapele se poate referi la:

 Groapele - unul din cele două brațe care formează râului Bistrița
 Groapele - afluent al Sebeș